Jongen
 Jongens (televisiefilm), een televisiefilm uit 2014

Een jongen krijgt stemverandering en een meisje weinig
Jongen